Polské příjmení Zaremba nosí více různých osobností:

 Ota Zaremba (* 1957) – český vzpěrač
 Tomáš II. Zaremba (kolem 1230–1292) – 16. vratislavský biskup